Чемпіонат Одеської області з футболу 2019 року виграла команда «Імені В.З. Тура» (Дельжилер).

Турнірна таблиця 

|}</onlyinclude>

Посилання 

Чемпіонат Одеської області з футболу
2019 в українському спорті
2019 в Одеській області